Ра́спе () — німецьке прізвище. Етимологічно походить від німецького слова «Raspe» — «тертка», «рашпіль», «торохтілка».

Персоналії 
 Генріх IV Распе (1204—1247) — тюрингський ландграф, антикороль Німеччини
 Рудольф Еріх Распе (1736—1794) — німецький бібліотекар, письменник і науковець

Німецькі прізвища